

Cinema e televisione 
 By the Sea – film del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company 
 By the Sea – film del 1913 prodotto dalla Selsior Films
 Charlot alla spiaggia (By the Sea) – film del 1915 diretto da Charlie Chaplin
 By the Sea – film del 1919 prodotto dalla Ford Motor Company
 By the Sea – film del 1921 diretto da Frank Moser
 By the Sea – film del 1925 diretto da Scott Darling
 By the Sea – film del 1931 diretto da Frank Moser
 By the Sea – film per la televisione del 1982 diretto da Bill Wilson
 By the Sea – film del 2002 diretto da Dean Barnes
 By the Sea – film del 2015 diretto da Angelina Jolie

Letteratura 
 By the Sea – romanzo di Abdulrazak Gurnah del 2001

Musica 
 By the Sea – brano del musical Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street